Агуалва:

 Агуалва — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова
 Агуалва — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон